Air Keruh (Rambang)
Air Keruh (Ulu Talo)